Нурі Шахін
 Угур Шахін

Турецькі прізвища